Чемпиона́т Ла́твии по футбо́лу 1924 го́да () — четвёртый розыгрыш чемпионата Латвии по футболу.

Турнирная таблица 
Рижская группа

Финал 

|}

Ссылки 
 История чемпионатов Латвии по футболу на RSSSF

1924
Футбол в Латвии в 1924 году